Bagwell ist der Name folgender Personen:

 William Bagwell (Astronom) (blühte 1655), englischer Astronom
 William Bagwell (Politiker) (1776–1826), irischer Politiker
 John Bagwell (1811–1883), irischer Politiker
 Richard Bagwell (1840–1918), irischer Historiker und Politiker
 John Philip Bagwell (1874–1946), irischer Politiker
 Kyle Bagwell (* 1961), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jeff Bagwell (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Buff Bagwell (* 1970), US-amerikanischer Wrestler